Натуральне число 1067
 1067 рік до нашої ери
 1067 рік нашої ери